

Sigle 
 ICN Business School – una business school fondata a Nancy 
 InterCityNight – in Germania nelle sigle ferroviarie indica un treno Intercity circolante in orario notturno e pertanto munito di cuccette e posti letto
 InterCity-Neigezug – in Svizzera nelle sigle ferroviarie indica un treno Intercity effettuato con materiale rotabile ad assetto variabile di tipo RABDe 500 (Neigezug in tedesco)
 Intercity Notte – categoria italiana di treni a lunga percorrenza
 International Council of Nurses – Associazione internazionale infermieri.
 Information-Centric Networking – Reti Information-Centric.
 Codice internazionale per la nomenclatura delle alghe, funghi e piante

Codici 
 ICN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Incheon, Incheon, Corea del Sud

Religione 
 I.C.N. – Istituto Cammino Nuovo